Ариэль — переводится как «божий лев» и имеется в виду Лев Иуды:
  — имя ангела в иудаизме.
 Ариэль (спутник) — спутник планеты Урана.
 Ариэль (роман) — фантастический роман А. Р. Беляева.
 Ариэль (ВИА) — вокально-инструментальный ансамбль, работающий в Челябинске.
 Ариэль (рассказ) — рассказ Сергея Довлатова.
 Ариэль (город) — израильский город, расположенный на Западном берегу реки Иордан.
 Ариэль (премия) — мексиканская кинопремия.

Фамилии 
 Ариэль, Борис Михайлович (род. 1937) — российский патоморфолог и педагог.
 Ариэль, Меир (1942—1999) — израильский поэт, певец и композитор.
 Ариэль, Ури (род. 1952) — израильский политик.

Имя 
 Шарон, Ариэль (1928—2014) — израильский военный, политический и государственный деятель, премьер-министр Израиля в 2001—2006 гг.
 Рамирес, Ариэль (1921—2010) — аргентинский композитор, исследователь народной музыки и традиционных ритмов Южной Америки. Автор известной мелодии «Жаворонок», которая стала популярной в исполнении оркестра Поля Мориа.

Персонажи 
Ариэль — имя нескольких литературных персонажей:
 Ариэль — дух воздуха в пьесе Шекспира «Буря».
 Ариэль — персонаж (дух) в трагедии Гёте «Фауст».
 Ариэль — персонаж поэмы Александра Поупа «Похищение Локона».
 Ариэль — главный персонаж одноимённого романа А. Р. Беляева.
 Ариэль — главная героиня мультфильма «Русалочка» студии Уолта Диснея.
 Ариэль — персонаж романа «Т» Виктора Пелевина.

См. также 
 Ariel

Испанские мужские имена